Элохор Годсвилл Экполо (; ) — нигерийский футболист, защитник шведского «Хеккена».

Клубная карьера 
Является воспитанником академии испанской «Барселоны», в которой начал заниматься в десятилетнем возрасте, и прошёл путь от детских до юношеских команд. В её составе принимал участие в розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. В сезоне 2013/14 каталонская команда добралась до финала. В решающем поединке со сверстниками из португальской «Бенфики» Экполо провёл на поле все 90 минут, получив в первом тайме жёлтую карточку. Испанцы одержали победу с разгромным счётом 3:0 и завоевали трофей. Также выступал за вторую команду клуба — Барселону B. За неё провёл 27 игр в Сегунде B.

В июле 2016 года, после ухода из «Барселоны», проходил просмотр в английском «Вулверхэмптоне», но игроком клуба не стал. В ноябре того же года после двух недель тренировок заключил контракт с представителем первой английской лиги — «Флитвуд Таун». В его составе первую игру провёл 7 ноября в матче первого раунда кубка Англии против «Саутпорта», появившись на поле в стартовом составе. Через пять дней дебютировал в матче первой лиги с «Порт Вейлом», отыграв первую половину встречи. В общей сложности за время пребывания в Англии принял участие в 15 играх во всех турнирах и забил один мяч.

28 января 2018 года покинул английский клуб и вернулся в Испанию, подписав контракт с «Меридой» до конца сезона. За полгода нигериец провёл 8 игр в Сегунде B.

В конце июня 2018 года перебрался в Швецию, подписав с местным «Хеккеном» контракт, рассчитанный до конца года с возможностью продления. 29 июля дебютировал в его составе в чемпионате Швеции в матче с «Эребру». 2 августа провёл первую игру в еврокубках, приняв участие в ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом». Весной 2019 года «Хеккен» вместе с командой добрался до финала кубка Швеции. 30 мая в решающем матче с «Эскильстуной» Экполо вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру. «Хеккен» одержал победу с разгромным счётом 3:0 и завоевал титул. По итогам сезона 2020 года Годсвилл вместе с командой заняли третье место в турнирной таблице и завоевали бронзовые медали. Сам крайний защитник, проведший в чемпионате 29 игр из 30, был признан болельщиками лучшим игроком клуба. Весной 2021 года «Хеккен» вновь добрался до финала кубка, где уступил «Хаммарбю» в серии пенальти. Экполо провёл на поле всю встречу.

Личная жизнь 
Родился в Нигерии. В 2002 году переехал с семьей в Испанию, где поселился в Террагоне.

Достижения 
Барселона:
 Победитель Юношеской лиги УЕФА: 2013/14

Хеккен:
 Обладатель кубка Швеции: 2018/19
 Финалист кубка Швеции: 2020/21

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Хеккен»

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Флитвуд Таун»
Игроки ФК «Мерида»
Игроки ФК «Хеккен»